Mellanträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellanträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (98,6 ha)
Mellanträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (45,9 ha)
Mellanträsket (Djurö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn